Mistletoe – singolo di Colbie Caillat del 2007
 Mistletoe – singolo di Justin Bieber del 2011